Baureihe 140 steht für:
 DB-Baureihe 140, Elektrolokomotiven, siehe DB-Baureihe E 40
 Mercedes-Benz Baureihe 140, Automodell